Oer – ród

Zobacz też:
 OER – otwarte zasoby edukacyjne
 Oer-Erkenschwick